monte-santensi – abitanti di Monte Santo (Bahia)
monte-santensi – abitanti di Monte Santo de Minas